Pankow kan syfta på olika platser och områden i Berlin:

 Pankow (stadsdelsområde) – Bezirk Pankow, ett av Berlins större politiska och administrativa stadsdelsområden
 Pankow (stadsdel) – Ortsteil Berlin-Pankow, en mindre stadsdel som givit namn åt det större stadsdelsområdet
 Pankow (station) – pendeltågs- samt tunnelbanestation i Pankow